Комета Герельса 4 (270P/Gehrels) — короткопериодическая комета из семейства Юпитера, которая была открыта 1 февраля 1997 года нидерландским астрономом Томом Герельсом в Паломарской обсерватории. Обладает довольно большим периодом обращения вокруг Солнца — чуть более 17,55 года.

Сближение с планетами 
В течение XIX, XX и XXI века комета испытает сближения с Юпитером и Сатурном, каждое из которых будет сопровождаться серьёзным изменением орбит.
 0,1949 а. е. (27 млн км) с Юпитером 12 октября 1895 года;
 уменьшение расстояния перигелия с 4,88 до 4,60 а. е.;
 уменьшение периода обращения с 26,64 до 20,44 года;
 0,1105 а. е. (16,5 млн км) с Сатурном 22 июня 1987 года;
 уменьшение расстояния перигелия с 4,55 до 3,56 а. е.;
 уменьшение периода обращения с 20,3 до 17,39 года;
 0,3890 а. е. (58 млн км) с Юпитером 19 февраля 2046 года;
 увеличение расстояния перигелия с 3,52 до 3,67 а. е.;
 увеличение периода обращения с 17,14 до 19,13 года;
 0,5863 а. е. (88 млн км) с Юпитером 19 мая 2072 года;
 увеличение расстояния перигелия с 3,63 до 3,99 а. е.;
 увеличение периода обращения с 18,64 до 19,87 года.

Примечания

Ссылки 
 
 
 270P at Kazuo Kinoshita’s Comets
 270P/Gehrels sponli.com

Кометы семейства Юпитера